Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Bittern :
 est un sloop de 18 canons lancé en 1796 et vendu en 1833.
 est un brick de 12 canons lancé en  1840 et vendu en 1860.
HMS Bittern (1861) est un sloop-of-war en bois. Il a été commandé en 1861, mais sa construction a été annulée en 1864.
 est un sloop-of-war en bois lancé en 1869 and sold in 1887.
 est un destroyer de la classe Avon lancé en 1897 et coulé dans une collision en 1918.
HMS Bittern est un sloop de la classe Bittern, mais il est renommé  avant son lancement.
 est un sloop de la classe Bittern, lancé en 1937 et coulé en 1940.

Bittern